Langkilde är ett danskt efternamn, som burits av bland andra:

 Doris Langkilde (1874–1946), dansk skådespelerska
 Hans Langkilde (1777–1852), dansk godsägare
 Hans Erling Langkilde (1906–1997), dansk arkitekt 
 H.P. Langkilde (1836–1924), dansk jurist
 Johannes Langkilde  (född 1977), dansk journalist
 Karl Langkilde (1884–1952), dansk godsägare
 Kirsten Langkilde, flera personer
 Kirsten Langkilde (politiker) (1873–1964), dansk politiker och redaktör
 Kirsten Langkilde (konstnär) (född 1954), dansk skulptör och konstvetare
 Niels Langkilde (1877–1972), dansk ingenjör
 Niels Jørgen Langkilde  (född 1952), dansk politiker och redaktör
 N.R.H. Langkilde (1810–1892), dansk godsägare
 W.A. Langkilde (1842–1925), dansk godsägare
 Maria Langkilde (född 1995)

Danska efternamn